

Geografia

Bizzozero – rione di Varese

Persone
Antonio Bizzozero – agronomo italiano
Giulio Bizzozero – medico italiano
Renato Bizzozero – calciatore svizzero